Terriss est un patronyme porté notamment par :

 Ellaline Terriss (1871-1971), actrice et chanteuse écossaise ;
 Tom Terriss (1872-1964), acteur et réalisateur britannique.